Ђовани ди Лоренцо (; Кастелнуово ди Гарфањана, 4. август 1993), италијански фудбалер који игра на позицији десног бека за Наполи и национални тим Италије.

Статистика

У клубовима

У репрезентацији

Успеси

Клупски 
Емполи
 Серија Б: 2017/18.

Наполи
 Куп Италије: 2019/20.

Репрезентативни 
Италија
 Европско првенство: 2020.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 Преглед каријере на сајту -{AIC.football.it}-
 Профил на сајту Серије А

Рођени 1993.
Италијански фудбалери
Италијански фудбалски репрезентативци
Десни бекови у фудбалу
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Ређине
Фудбалери Наполија
Фудбалери Серије А
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери европски прваци